«Психи попадают в топ» — шостий студійний альбом Макса Коржа випущений 17 грудня 2021 року.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Макса Коржа
Музичні альбоми 2021